Topsham (Anglaterra), Exeter

 Estats Units:
 Topsham (Maine)
 '''Topsham (Vermont)